Het WTA-tennistoernooi van Scottsdale (officieel State Farm Women's Tennis Classic) van 2003 vond plaats van 24 februari tot en met 2 maart 2003 in de Amerikaanse plaats Scottsdale. Het was de zesde, en laatste, editie van het toernooi in Scottsdale. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het koppel dat het dubbelspeltoernooi won, Kim Clijsters en Ai Sugiyama, stond in de enkelspelfinale tegen­over elkaar – de Japanse won.

Enkelspel 
Titelverdedigster Serena Williams was het eerste reekshoofd. Kort voor aanvang van het toernooi meldde zij zich af, wegens een peesontsteking in haar linkerknie.

De ongeplaatste Ai Sugiyama uit Japan won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Belgische Kim Clijsters in drie sets. Sugiyama wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Phoenix/Scottsdale op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste sinds vijf jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Clijsters was de enige speelster die de Lage Landen vertegenwoordigde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Raymond bereikte de finale, met Lindsay Davenport aan haar zijde. Stubbs speelde samen met Meghann Shaughnessy, met wie zij het eerste reeks­hoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waar zij werden uitgeschakeld door Davenport en Raymond.

Het als tweede geplaatste duo Kim Clijsters en Ai Sugiyama won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Lindsay Davenport en Lisa Raymond in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Belgische Clijsters had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Japanse Sugiyama twintig.

De Nederlandse Caroline Vis en Eléni Daniilídou uit Griekenland strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Scottsdale 2003
Scottsdale